Marie Pellegrine Thérèse de Brignole-Sale ( à Gênes -  à Villa Marescalchi, Tizzano) est la fille de Anton Giulio Domenico Camillo Brignole-Sale,  marquis de Groppoli (1762-1802) et d'Anna Maria Gaspara Vincenza Pieri, comtesse Brignole-Sale (1765-1815).

Biographie
Issue d'une famille aristocratique génoise importante, qui donnera trois doges à la République de Gênes, elle se marie au duc Dalberg, ministre plénipotentaire de Napoléon Bonaparte, par l'entremise de Talleyrand. Elle le rencontre, puis l'épouse le , à Paris. Emmerich Joseph von Dalberg zu Herrnsheim, 1er Duc de Dalberg (1773-1833) (duché élevé par Napoléon Bonaparte) est un personnage central qui évolue dans la diplomatie française des pays rhénans et en Bavière. La mère de Marie Péllegrine est une fervente bonapartiste qui accompagnera Marie-Thérèse d'Autriche jusqu'à Schönbrunn (Autriche) après la défaite de 1814. Par son mariage, elle sera la mère de Marie Louise Pelline Dalberg (1813-1860), épouse de Sir Ferdinand Richard Edward Dalberg-Acton (1801-1837) et par conséquent la grand-mère maternelle de l'historien libéral catholique anglais Lord Acton.

Liens connexes
 Anna Pieri Brignole Sale
 Emmerich Joseph de Dalberg
 Lord Acton

Liens externes
  Éléments biographiques

Personnalité féminine italienne
Naissance à Gênes
Naissance en mai 1790
Décès à 75 ans
Décès en novembre 1865